Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Liam Broady ha sconfitto Marc-Andrea Hüsler con il punteggio di 7–5, 6–3.

Teste di serie 

  Pierre-Hugues Herbert (ritirato)
  Henri Laaksonen (secondo turno)
  Dennis Novak (secondo turno)
  Tomáš Macháč (primo turno)

  Liam Broady (campione) 
  João Sousa (quarti di finale) 
  Marc-Andrea Hüsler (finale) 
  Cem İlkel (secondo turno)

Qualificati 

  Hiroki Moriya (primo turno)
  Alexander Ritschard (secondo turno)

  Jakub Paul (primo turno) 
  Antoine Escoffier (quarti di finale)

Lucky loser 

  Alexander Shevchenko (secondo turno)

Wildcard 

  Jérôme Kym (primo turno)
  Leandro Riedi (primo turno)

  Dominic Stricker (semifinale, ritirato)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

FlowBank Challenger Biel/Bienne 2021